

Futebolistas brasileiros 
 Ramón da Silva Ramos
 Ramon Menezes
 Ramón Osni Moreira Lage
 Ramon de Morais Motta
 Ramón Rodrigo de Freitas

Ramon